Ферруччо Виньянелли (; 4 октября 1903, Чивитавеккия — 5 мая 1988, ) — итальянский органист,  и музыкальный педагог. Муж органистки Эдды Илли, отец виолончелиста Франческо Виньянелли и клавесинистки Барбары Виньянелли.

Начал учиться музыке у пианиста Пьетро Боккаччини. Затем окончил Папский институт церковной музыки в Риме (1933), где учился у Рафаэле Манари и Личинио Рефиче. В дальнейшем преподавал там же как органист, одновременно будучи профессором клавесина в римской Национальной академии Санта-Чечилия. Занимал также пост титулярного органиста в римских соборах Сан-Луиджи-деи-Франчези и Сан-Карло-аль-Корсо. В 1977—1983 гг. ежегодно проводил в Перудже международный мастер-класс по клавесину (аудиозапись этого мастер-класса опубликована).

Брат Виньянелли Арнальдо Виньянелли, известный больше под монашеским именем Франческо Виньянелли, был скульптором и реставратором, его именем названа площадь в Чивитавеккии ().

Литература 
 Marcello Martiniano Ferreira. Ferruccio Vignanelli o la rinascita del clavicembalo in Italia nel XX secolo. — Niteroy, 2006; Roma, 2008. (См. также посвящённый этому труду сайт)

Академические музыканты Италии